11-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 3 по 12 июля 2009 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Таиланд — команда страны-организатора;
 Бельгия, Сербия, Италия, Словакия, Турция, Германия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2009;
 Япония, Китай — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2008;
 США, Мексика, Доминиканская Республика — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2008;
 Бразилия, Перу — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2008;
 Тунис, Египет — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2008.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Таиланда, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 15 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На первом этапе 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. По две лучшие команды вышли в плей-офф за 1—4-е места и разыграли медали чемпионата. Оставшиеся 4 команды из групп в плей-офф определили итоговые 5—8-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Игровые арены 
  Накхонратчасима.
 В спортивном зале «Mail Convention Centre» прошли матчи групп А и В первого этапа, групп Е и F второго этапа и поединки плей-офф за 1-8 места. 
 В спортивном зале «Chalermphrakiat Gymnasium» прошли матчи групп С и D первого этапа, групп G и H второго этапа и поединки плей-офф за 9-16 места.

Первый групповой этап

Группа A 

3 июля
 Таиланд — Египет 3:0 (25:21, 25:18, 25:16); Сербия — Германия 3:0 (25:9, 25:21, 25:21).

4 июля
 Сербия — Египет 3:0 (25:16, 25:15, 25:15); Таиланд — Германия 3:1 (25:23, 25:9, 20:25, 25:19).

5 июля
 Сербия — Таиланд 3:1 (20:25, 25:21, 25:11, 25:20); Германия — Египет 3:0 (25:12, 25:18, 25:18).

Группа В 

3 июля
 Перу — Китай 3:0 (25:19, 26:24, 25:16); Турция — Тунис 3:0 (25:17, 25:19, 25:14).

4 июля
 Перу — Тунис 3:0 (25:21, 25:7, 25:16); Турция — Китай 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).

5 июля
 Турция — Перу 3:2 (21:25, 24:26, 25:20, 25:23, 15:12); Китай — Тунис 3:0 (25:9, 25:15, 25:8).

Группа С 

3 июля
 Италия — Доминиканская Республика 3:2 (25:17, 24:26, 26:28, 25:17, 15:11); Бразилия — Словакия 3:0 (25:23, 25:13, 25:18).

4 июля
 Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (25:16, 25:18, 25:7); Италия — Словакия 3:2 (25:17, 19:25, 25:17, 19:25, 15:6).

5 июля
 Словакия — Доминиканская Республика 3:2 (25:23, 23:25, 25:17, 14:25, 15:11); Бразилия — Италия 3:0 (25:22, 25:20, 25:15).

Группа D 

3 июля
 Мексика — США 3:2 (22:25, 25:20, 25:15, 24:26, 15:9); Бельгия — Япония 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 31:29).

4 июля
 Япония — Мексика 3:1 (25:18, 25:18, 15:25, 25:21); Бельгия — США 3:1 (20:25, 25:13, 32:30, 25:19).

5 июля
 Бельгия — Мексика 3:0 (25:21, 26:24, 25:18); Япония — США 3:0 (25:23, 25:18, 25:14).

Второй групповой этап за 1—8 места

Группа Е 
А1, В2, С1, D2

7 июля
 Бразилия — Перу 3:0 (25:19, 25:19, 25:16); Сербия — Япония 3:2 (22:25, 17:25, 25:21, 26:24, 15:10).

8 июля
 Сербия — Перу 3:2 (25:16, 25:17, 20:25, 25:27, 19:17); Бразилия — Япония 3:1 (27:25, 19:25, 28:26, 25:15).

9 июля
 Перу — Япония 3:2 (26:24, 20:25, 25:22, 18:25, 15:11); Бразилия — Сербия 3:2 (25:18, 25:18, 22:25, 23:25, 15:8).

Группа F 
А2, В1, С2, D1

7 июля
 Бельгия — Таиланд 3:0 (25:12, 25:21, 25:21); Турция — Италия 3:1 (23:25, 26:24, 25:17, 25:19).

8 июля
 Турция — Таиланд 3:1 (25:22, 22:25, 26:24, 25:15); Бельгия — Италия 3:2 (25:17, 25:27, 25:19, 17:25, 15:9).

9 июля
 Бельгия — Турция 3:0 (25:23, 25:13, 25:18); Италия — Таиланд 3:1 (20:25, 25:16, 27:25, 25:22).

Второй групповой этап за 9—16 места

Группа G 
А3, В4, С3, D4

7 июля
 Германия — США 3:0 (26:24, 25:20, 25:13); Словакия — Тунис 3:0 (25:9, 25:18, 25:19).

8 июля
 США — Словакия 3:2 (25:18, 19:25, 21:25, 25:16, 15:4); Германия — Тунис 3:0 (25:19, 25:10, 25:16).

9 июля
 США — Тунис 3:0 (25:9, 25:19, 25:15); Германия — Словакия 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 25:19).

Группа H 
А4, В3, С4, D3

7 июля
 Мексика — Египет 3:0 (25:18, 25:12, 25:8); Доминиканская Республика — Китай 3:2 (22:25, 25:22, 25:18, 21:25, 15:6).

8 июля
 Мексика — Доминиканская Республика 3:0 (25:18, 25:22, 25:15); Китай — Египет 3:0 (25:10, 25:20, 25:11).

9 июля
 Мексика — Китай 3:1 (25:21, 17:25, 25:23, 25:20); Доминиканская Республика — Египет 3:0 (25:11, 25:17, 25:22).

Плей-офф

Полуфинал за 13—16-е места 
11 июля
 Словакия — Египет 3:0 (25:8, 25:23, 25:17).
 Китай — Тунис 3:0 (25:15, 25:10, 25:13).

Полуфинал за 9—12-е места 
11 июля
 Германия — Доминиканская Республика 3:2 (14:25, 27:25, 25:11, 14:25, 15:13).
 Мексика — США 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).

Полуфинал за 5—8-е места 
11 июля
 Перу — Таиланд 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 26:24).
 Япония — Италия 3:1 (23:25, 25:12, 25:16, 25:23).

Полуфинал за 1—4-е места 
11 июля
 Бразилия — Турция 3:0 (25:18, 25:21, 25:20).
 Сербия — Бельгия 3:1 (25:20, 27:25, 24:26, 25:21).

Матч за 15-е место 
12 июля
 Египет — Тунис 3:2 (25:21, 18:25, 21:25, 25:16, 15:9).

Матч за 13-е место 
12 июля
 Китай — Словакия 3:2 (25:23, 21:25, 26:24, 19:25, 15:13).

Матч за 11-е место 
12 июля
 Доминиканская Республика — США 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).

Матч за 9-е место 
12 июля
 Мексика — Германия 3:2 (24:26, 21:25, 25:16, 25:20, 15:13).

Матч за 7-е место 
12 июля
 Таиланд — Италия 3:2 (23:25, 26:24, 25:22, 16:25, 15:10).

Матч за 5-е место 
12 июля
 Япония — Перу 3:1 (27:25, 21:25, 25:12, 25:22).

Матч за 3-е место 
12 июля
 Бельгия — Турция 3:2 (20:25, 24:26, 25:19, 28:26, 15:7).

Финал 
12 июля
 Бразилия — Сербия 3:1 (25:20, 26:24, 23:25, 25:17). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Розан Маджони, Стефани Тьеле Мартинс Паулино, Франсин Апаресида Жакинто, Каролина Азедо ди Фрейтас, Эдуарда Крайш, Изабела да Силвейра Пакьярди, Ана Беатрис Силва Корреа, Самара Родригис ди Алмейда, Присцила Оливейра Элдис, Габриэла Гимарайнс ди Соуза, Самара Феррейра ди Алмейда Алсидис, Карла Феррейра Сантос. Главный тренер — Луизомар ди Моура.

  Сербия: Сара Клисура, Ивана Мрдак, Елена Медаревич, Майя Савич, Ивана Лукович, Мария Михайлович, Лиляна Ранкович, Даница Раденкович, Александра Йоцич, Ана Белица, Йована Стеванович, Антонина Филипович. Главный тренер — Марьяна Мирославлевич.

  Бельгия: Лиз ван Хеке, Лорин Клинкенберг, Сара Довогья, Лаура Хейрман, Дельфин Бругман, Элен Рёйсшарт, Илка ван де Вивер, Лор ван ден Фондер, Софи ван Ниммен, Линде Хервент, Жюльетт Тевинен, Каролин Флойгелс. Главный тренер — Жюльен ван де Вивер.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Самара Алмейда
 Лучшая связующая:  Даница Раденкович
 Лучшая нападающая:  Мари Хорикава
 Лучшая блокирующая:  Ана Беатрис Корреа
 Лучшая либеро:  Ари Промчаньяр
 Лучшая на подаче:  Сара Клисура
 Лучшая на приёме:  Ари Промчаньяр
 Лучшая в защите:  Сумико Мори
 Самая результативная:  Лиз ван Хеке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 2009. women.volleybox

2009
2009 год в волейболе
Чемпионаты мира в Таиланде